Шауна́ка — санскритское слово.

 Шаунака — одна из шакх «Атхарва-веды».
 Шаунака — ведийский мудрец и санскритский грамматик.
 Шаунака Риши Даса (род. 1961) — ирландский индуистский религиозный деятель.